Muckel ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Muckel (* 1970), deutscher Filmemacher 
 Johann Muckel (1814–1882), deutscher Wilddieb
 Peter Muckel (1872–1943), Modell der Düsseldorfer Malerakademie
 Stefan Muckel (* 1961), Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität zu Köln
 Viktor Muckel (1904–1981), deutscher Jurist, NSDAP-Gauamtsleiter und Verlagsdirektor

Siehe auch:
 Muggel